Шаньдун:

 Шаньдун — провинция на востоке Китая.
 Шаньдун (авианосец) — авианосец военно-морских сил КНР, спущенный на воду в апреле 2017 года.
 Шаньдун Лайонс — китайский баскетбольный клуб.
 Шаньдун Лунэн — китайский футбольный клуб из города Цзинань, провинция Шаньдун.